UDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto della Base militare Volkel di Uden (Paesi Bassi)